L'édition 2011 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 6 au  sur gazon. Ce tournoi marque aussi le début de la très courte saison sur gazon en parallèle du tournoi de Halle.

Faits marquants 
 Novak Djokovic renonce au tournoi peu après sa défaite à Roland-Garros.
 Mardy Fish et Richard Gasquet, tous les deux têtes de série, font de même.
 C'est la première fois depuis le début de l'ère Open que deux joueurs britanniques se retrouvent en demi-finale. Il s'agit d'Andy Murray et de James Ward.
 Pour la troisième fois dans l'histoire du tournoi, la finale, opposant Andy Murray à Jo-Wilfried Tsonga, est jouée le lundi en raison de la pluie qui perturbe toute la journée de dimanche.
 Andy Murray remporte le tournoi en simple pour la  en battant en finale Jo-Wilfried Tsonga. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2011
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011